104 může být:

 104 (číslo) – přirozené číslo
 104 – rok
 104 př. n. l. – rok
 Silnice II/104 – česká silnice II. třídy Davle – Jílové u Prahy
 Messier 104, nazvaná galaxie Sombrero – spirální galaxie v souhvězdí Panny
 Peugeot 104 – typ automobilu značky Peugeot
 Škoda 104 – typ užitkového automobil značky Škoda
 STS-104 – let raketoplánu Atlantis v červenci 2001